Конко — многозначный термин.

Топоним:
 Конко () — коммуна в Италии, расположенная в провинции Виченца области Венеция;
 Конко () — остров в Южно-Китайском море, уезд вьетнамской провинции Куангчи.

Фамилия:
 Конко, Абдулай (род. 1984) — французский футболист, правый защитник.

См. также